La Prva hrvatska košarkaška liga 2016-2017 è stata la 26ª edizione del massimo campionato croato di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Cedevita Zagabria.

Regular season

Playoffs

Squadra vincitrice

Note

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2016
Pallacanestro nel 2017
2016-2017